Квалификационный турнир чемпионата Европы по баскетболу 2022 — турнир по баскетболу, в котором определятся 24 команды из 41 участников отборочного турнира на чемпионат Европы по баскетболу 2022. Турнир начался 23 ноября 2017 года и закончился 23 февраля 2021 года.

Формат квалификационного турнира 
Квалификационный турнир состоит из четырёх этапов. На разных этапах играет разное количество команд. На всех этапах действует одна система розыгрыша: в группе каждая команда проводит против другой по два матча — дома и в гостях.

1-й этап 
На этом этапе играют 9 команд. 5 команд играли на предварительном этапе квалификационного турнира чемпионата мира по баскетболу 2019, заняли там 3-е и 4-е места в группах и не прошли в первый этап турнира. 4 команды играли на квалификационном турнире чемпионата Европы по баскетболу 2017.

Победители групп и лучшая 2-я команда переходят во 2-й этап, остальные — в 3-й.

Квалифицированные команды 

 

Пояснения к таблицам

Группа А

Группа В

Группа С

Рейтинг команд, занявших вторые места в группах 

Сборная Армении из-за финансовых проблем отказалась от дальнейшего участия. Её место на следующем этапе заняла сборная Кипра, как команда занявшее второе место среди вторых на первом этапе.

2-й этап 
На этом этапе играют 12 команд. 8 команд играли на первом этапе квалификационного турнира чемпионата мира по баскетболу 2019, заняли там 4-е места в группах и не прошли во второй этап турнира. 4 команды вышли из 1-го этапа.

Победители групп переходят во 4-й этап, остальные — в 3-й.

Квалифицированные команды 

 

Пояснения к таблицам

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

3-й этап 
На этом этапе играют 12 команд. 4 команды вышли из 1-го этапа, 8 команд вышли из 2-го этапа.

Победители групп переходят в 4-й этап.

Квалифицированные команды 

 

Пояснения к таблицам

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

4-й этап 
На этом этапе играют 32 команды. 24 команды играли во 2-м этапе квалификационного турнира чемпионата мира по баскетболу 2019. 4 команды — победители 2-го этапа, 4 команды — победители 3-го этапа.

32 команды были разделены на 8 групп по 4 команды. По 3 сильнейшие команды из каждой группы попадают на Чемпионат Европы по баскетболу 2022, из групп, где играют хозяева финального этапа, на чемпионат попадают по 2 сильнейшие команды.

Квалифицированные команды

Посев 
28 команд были посеяны в 7 корзин по 4 команда согласно мировому рейтингу ФИБА на 26 февраля 2019 года. 4 победителя 3-го этапа оказались в 8-ой корзине без посева.

Жирным шрифтом выделены хозяева финального этапа.

Жеребьёвка 

Жеребьёвка состоялась 22 июля в Мюнхене, Германия. Команды из 1, 4, 5 и 8 корзин попадали в группы A, C, E и G. Команды из 2, 3, 6 и 7 корзин попадали в группы B, D, F и H. В любую группу мог попасть только один из хозяев финального этапа.

Матчи будут сыграны в период трёх окон: 17-25 февраля 2020 года, 23 ноября - 1 декабря 2020 года и 15-23 февраля 2021 года.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G 
{| class="wikitable" style="font-size: 95%; text-align: center"
|-
!width="15"|#
!width="200"|Сборная
!width="5" rowspan="5"|
!width="35" title=|1
!width="35" title=|2
!width="35" title=|3
!width="35" title=|4
!width="5" rowspan="5"|
!width="20" title="Игры"|И
!width="20" title="Выиграно"|В
!width="20" title="Проиграно"|П
!width="50" title="Забитые и пропущенные очки"|М
!width="30" title="Разница очков"|±
!width="40"|Очки
|-bgcolor=#aaffaa
|1|| style="text-align: left" | 
|bgcolor=#808080 | || 73:94 ||85:66||86:74
| 6 || 4 || 2 || 465-444|| +21 || 10 
|-bgcolor=#aaffaa
|2|| style="text-align: left" | 
|56:79||bgcolor=#808080 | ||74:59||81:73
| 6 || 4 || 2 || 462-446 || +16 || 10
|- 
|3|| style="text-align: left" |
| 71:73 ||81:74||bgcolor=#808080 | || 82:75
| 6 || 3 || 3 || 439-455 || -16 || 9
|-bgcolor=#aaffaa
|4|| style="text-align: left" | (Х)
|83:69|| 81:83 ||74:80||bgcolor=#808080 | 
| 6 || 1 || 5 || 460-481 || -21 || 7
|}(Х)''' - команда квалифицировалась на турнир в качестве принимающей стороны.

Группа H

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФИБА Европа
 Квалификация к чемпионату Европы 2021

2017 год в баскетболе
2018 год в баскетболе
2019 год в баскетболе
2020 год в баскетболе
2021 год в баскетболе
Чемпионат Европы по баскетболу 2022